Кугарчи́нский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование Муниципальный район Кугарчинский район () в составе Республики Башкортостан.

Административный центр — село Мраково.

География 
Район расположен на юге республики, на левобережье реки Белой, граничит с Оренбургской областью. Образован в 1930 году. Площадь района составляет 3372,64 км².

Северную, центральную и восточную части района занимает Зилаирское плато с одиночными горами и отрогами высотой до 740 м, западную — северные отроги Общего Сырта высотой до 590 м. Климат умеренно континентальный, теплый, засушливый. Гидрографическую сеть образуют реки Белая с притоком Иртюбяк, Большой Ик с притоками Малый Ик, Иняк, Накас. У села Юмагузина на реке Белой возведён крупный гидроузел. Преобладают выщелоченные и тучные черноземы, темно-серые оподзоленные почвы. Леса из липы, дуба, березы и клена занимают 40 % территории района. В недрах содержатся газоконденсат, бурый уголь, глины и суглинки, строительный камень, гипс, песчано-гравийная смесь, агрономические руды.

Население 

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 55,1 %, русские — 28,9 %, татары — 13 %, чуваши — 1,1 %, лица других национальностей — 1,9 %.

Муниципально-территориальное устройство 
В 2015 году в Кугарчинском районе образован новый населённый пункт: деревня Сыгарыш, вошедшая в состав Уральского сельсовета.

В Кугарчинском районе 114 населённых пунктов в составе 20 сельских поселений:

  Список населённых пунктов района

Экономика 

Сельскохозяйственные угодья занимают 174,4 тыс. га, в том числе пашни — 96,9 тыс. га, пастбища — 56,6 тыс. га, сенокосы — 20,8 тыс. га. Район сельскохозяйственный. Растениеводство представлено зерновым хозяйством, возделыванием сахарной свеклы и подсолнечника, животноводство — молочно-мясным скотоводством, овцеводством, свиноводством, пчеловодством.

В районе функционирует 11 сельскохозяйственных предприятий, 11952 личных подсобных хозяйства и 148 фермерских хозяйств.

Территорию района пересекает автомобильная дорога Ира — Магнитогорск.

Образование 
В районе функционируют 1 гимназия, 15 средних, 18 основных, 35 начальных общеобразовательных школ, 20 учреждений дошкольного образования, центр детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, станция юных туристов, обучение в которых ведут 665 учителей, 70 воспитателей и 25 педагогов дополнительного образования. 19 работников имеют почётные звания, 160 — отраслевые награды.

В ходе реализации национального приоритетного проекта «Образование» 20 учителей района стали обладателями гранта в 100 тыс. рублей, в конкурсе «Лучшие учителя государственных языков» 2 учителя получили грант в 30 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» получено 13 автобусов, 25 кабинетов физики, химии, географии, биологии, башкирского языка, русского языка и литературы, 3 интерактивных аппаратно-программных комплекса, 17 комплектов мультимедийного, компьютерного и учебного оборудования.

Издаётся газета на русском и башкирском языках «Слава труду» — «Хеҙмәткә дан».

Здравоохранение 
Для медицинского обслуживания населения в районе развернуто 186 коек круглосуточного пребывания и дневной стационар при поликлинике на 55 койко-мест. Всего насчитывается 52 фельдшерско-акушерских пункта. В сфере здравоохранения задействованы 60 врачей и 268 средних медицинских работников.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитана на 405 посещений в смену.

Культура 
В оперативном управлении отдела культуры состоят МБУ "Централизованная клубная система" (районный дворец культуры,15 филиалов — сельских домов культуры, 48 филиалов — сельских клубов, одна передвижная агитационно-культурная бригада), МУ "Централизованная библиотечная система" (центральная районная библиотека, детская библиотека, 32 филиала — сельских библиотеки), МБОУ ДОД "Мраковская детская школа искусств им. Зайнаб Биишевой",  МБОУ ДОД "Юмагузинская детская школа искусств", 3 музея (Кугарчинский историко-краеведческий музей, Туембетовский музей Зайнаб Биишевой, Худайбердинский музей Шагита Худайбердина).

Спорт 
Для занятия физкультурой и спортом в районе имеются:

 4 хоккейные коробки в с. Мраково,Юмагузино, д. Тляумбетово и Таваканово
 детско-юношеская спортивная школа и туристическая станция, оздоровительный лагерь «Мурадым», подростковые клубы «Батыр» в с. Мраково и «Агидель» в с. Юмагузино;
 физкультурно-оздоровительный комплекс «Иртюбяк» в с. Юмагузино;
 физкультурно-оздоровительный комплекс «Агидель» с бассейном в с. Мраково;
 38 спортивных залов площадью 8611 кв.м.
 96 плоскостных сооружений площадью 78084 кв.м;
 2бассейна

Известные уроженцы и жители 
 Ахтям Ихсан (16 декабря 1908 — 22 сентября 1992) — башкирский поэт, переводчик, член Союза писателей Башкирской АССР (1935).
 Баймурзин, Хамит Хаирварович (род. 8 февраля 1955) — российский педагог, директор Ишимбайского нефтяного колледжа (с 2011 г.), ректор Стерлитамакской государственной педагогический академии (2006—2011), депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан 4-го созыва.
 Бакиров, Мирах Самикович (1 мая 1931 — 30 декабря 2007) — руководитель предприятий химической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Бекетов, Василий Семёнович (25 марта 1924 — 18 сентября 1991) — участник Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза.
 Биишева, Зайнаб Абдулловна (2 января 1908 — 24 августа 1996) — прозаик, поэт, драматург, переводчик, Народный писатель Башкортостана.
 Богданов, Иван Антонович (8 декабря 1926 — 23 сентября 2004) — председатель Салаватского горисполкома 1972—1986 гг.
 Буянов, Иван Фёдорович (9 октября 1926 — 30 апреля 1976) — комбайнёр колхоза деревни Максютово Кугарчинского района Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Валитов, Загир Суфиянович (род. 1 ноября 1940) — актер, Народный артист БАССР.
 Гафуров, Марсель Абдрахманович (10 мая 1933 — 16 июня 2013) — башкирский писатель, журналист, член Союза писателей Башкирской АССР (1982), заслуженный работник культуры РСФСР (1982) и Башкирской АССР (1976), лауреат премий имени С. Злобина (2005) и имени Б. Рафикова (2005).
 Ежов, Николай Герасимович (4 января 1922 — 1 марта 1945) — сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жувасин, Павел Алексеевич (1908 — 4 октября 1944) — помощник командира взвода автоматчиков 307-го гвардейского стрелкового полка (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт), гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Ибрагим Кыпсак (1895 — 27 сентября 1937) — башкирский писатель, деятель Башкирского национального движения.
 Камалова, Лира Шариповна (род. 7 ноября 1929) — директор уфимской средней школы № 20 в 1985—1987 гг., Герой Социалистического Труда, заслуженный учитель школы Башкирской АССР (1975), отличник образования Республики Башкортостан (1995).
 Климов, Юрий Семёнович (21 сентября 1961 — 9 января 2000) — командир сводного отряда СОБРа, Герой Российской Федерации.
 Копылов, Василий Данилович (15 июня 1921 — 1 марта 1966) — командир мотострелкового отделения 178-й танковой бригады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт), сержант, Герой Советского Союза.
 Кульшарипов, Марат Махмутович (род. 7 января 1941) — российский башкирский историк, доктор исторических наук (1998), профессор (2000), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001), кавалер ордена Салавата Юлаева (2009), почётный член АН РБ (2016).
 Мазитов, Амир Минивалеевич (род. 5 июня 1968) — живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан (2010), профессор Уфимской государственной академии искусств им. Загира Исмагилова.                                                                              
 Мазитов, Хасан Барлыбаевич (род. 18 октября 1923) — заслуженный учитель школ БАССР и РСФСР, орденоносец.                                                                              
 Мусин, Амир Шагалеевич (р. 5 июля 1929) — оператор цеха № 1 топливного производства Уфимского нефтеперерабатывающего завода, заслуженный нефтяник Башкирской АССР (1977), Герой Социалистического Труда.
 Мусин, Сафар Гайсарович (р. 5 ноября 1948) — бригадир каменщиков треста «Салаватстрой», полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Павлов, Фёдор Максимович (17 августа 1905 — 12 марта 1996) — управляющий районного объединения «Сельхозтехника», Депутат Верховного Совета Башкирской АССР II, III, IV, V созывов (1947—1963), Герой Социалистического Труда.
 Рамиев, Сагит Лутфуллович (12 февраля 1880 — 16 марта 1926) — поэт, классик татарской поэзии.
 Рахимов, Муртаза Губайдуллович ( род. 7 февраля 1934— 11 января 2023, Уфа, Башкортостан, Россия) — российский государственный и политический деятель, первый Президент Республики Башкортостан (с 12 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года).
 Рафиков, Мансур Минибаевич (род. 8 декабря 1964) — командир отдельного танкового батальона 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, гвардии майор, Герой Российской Федерации.
 Суфьянов, Суфий Хазиевич (29 декабря 1914 — 24 января 1999) — командир стрелковой роты 79-го гвардейского стрелкового полка (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант, Советского Союза.
 Филиппов, Александр Павлович (7 ноября 1932 — 15 октября 2011) — поэт, переводчик, литератор, народный поэт Республики Башкортостан.
 Хасанов, Гали-Ахмед Вали-Мухамедович (1894—?) — участник башкирского национального движения, государственный деятель Башкирской АССР.
 Худайбердин, Шагит Ахметович (9 октября 1896 — 21 декабря 1924) — революционер, партийный и государственный деятель, писатель.
 Янбеков, Венер Ахметович (14 сентября 1938 — 28 ноября 2014) — советский и российский башкирский поэт и журналист, член Союза журналистов РФ и РБ.
 Янбеков, Рамиль Ахметович (10 августа 1952 — 11 января 2017) — башкирский поэт, публицист, общественный деятель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (2002).

Достопримечательности
 Кэшэнэ Бэндэбикэ — историко-архитектурный памятник башкирской культуры XV-XVI вв., мавзолей легендарной Бэндэбикэ, объект культурного наследия Российской Федерации.
 Михаило-Архангельская церковь.
 Мурадымовское ущелье — природный парк с уникальными природно-климатическими условиями, богатым разнообразием животного и растительного мира. 
 Национальный парк «Башкирия» — природный парк с большим разнообразием растений и животных, многие из которых занесены в Красную книгу России.

Примечания

Ссылки 
 Кугарчинский район Республики Башкортостан